Baloi steht für:
 Baloi (Lanao del Norte), eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Lanao del Norte
 Baloi (Sprache), eine Bantusprache in der Demokratischen Republik Kongo

Baloi oder Balói ist der Familienname folgender Personen:
 Gito Baloi (1964–2004), mosambikanischer Musiker
 Oldemiro Balói (* 1955), mosambikanischer Politiker (FRELIMO) und Außenminister